«Милле́ниум» () — стадион в городе Кардифф (Уэльс). Вместимость — более 74 500 зрителей. Домашний стадион сборной Уэльса по регби.  Самый вместительный в мире крытый стадион с естественным газоном.
В 2016 году стадион переименован в «Принципалити Стэдиум».

Открытие 
Стадион был открыт в июне 1999 года. Первым крупным событием стал международный матч союза регби: 26 июня 1999 года сборная Уэльса победила сборную ЮАР в товарищеской встрече со счётом 29:19 перед 29 тысячами болельщиков. С полной вместимостью 74 500 стадион является третьей по величине ареной Кубка шести наций после «Стад де Франс» и Твикенхема. Также это второй по вместимости стадион в мире с полностью выдвигающейся крышей.

Рекорд посещаемости (74 576 человек) зафиксирован 9 февраля 2008 года во время регбийного поединка между сборными Уэльса и Шотландии. 3 июня 2017 года впервые в своей истории стадион принял финал Лиги чемпионов УЕФА между туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

Другие спортивные события 
7 апреля 2007 года на стадионе провёл второй бой в карьере начинающий тогда боксёр Дерек Чисора.

Панорама

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт стадиона
 [allstadiums.ru/evropa/stadiony-uelsa/millennium.html Стадион Миллениум] на сайте allstadiums.ru

Регбийные стадионы
Футбольные стадионы Уэльса
Спортивные сооружения Кардиффа
Крытые стадионы
Стадионы финалов Кубка Англии по футболу
1999 год в Уэльсе
Здания и сооружения, построенные в 1999 году в Великобритании